Astronomia: un asteroide del cinturó principal; vegeu (15) Eunòmia.

 Mitologia grega:
Eunòmia (Hores)'''.